Århundreder: 12. århundrede – 13. århundrede – 14. århundrede

Det 13. århundrede består af årene 1201 til 1300, som ofte forveksles med 1200-tallet, som består af årene 1200 til 1299.

Begivenheder 
 "Ludvig den Helliges gyldne århundrede" (fr: le siècle doré de St Louis), hvor Frankrig nåede et økonomisk og udenrigspolitisk højdepunkt.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder